

Anno 
 812 o 812 a.C.

Codici 
 812 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Viña del Mar, nella Regione di Valparaíso, del Cile

Matematica 
 812 – numero